Цаболов — осетинская фамилия.

 Цаболов, Руслан Лазаревич (1926—2003) — филолог-востоковед, курдолог.
 Цаболов, Сергей Юрьевич (1978) — российский предприниматель, генеральный директор компании «Налогия».
 Цаболов, Хетаг Николаевич (1991) — российский борец вольного стиля, чемпиона мира (2014).